W  Rumunii
 Turdaș – gmina w okręgu Hunedoara
 Turdaș – wieś w okręgu Alba, w gminie Hopârta
 Turdaș – wieś w okręgu Hunedoara, w gminie Turdaș